È noto come attore principalmente per la sua apparizione in vari film e serie televisive su Disney Channel.

Biografia 
Nato a Trabuco Canyon, nella Contea di Orange in California il 13 dicembre 1991

Attore 
Nel 2010, Roux è apparso come guest star della serie televisiva Zack e Cody sul ponte di comando (The Suite Life on Deck). Nel 2011, è apparso nell'episodio pilota di Jane by Design.

Nel 2011, ha conseguito il suo primo ruolo cinematografico, interpretando Scott Pickett in Lemonade Mouth. Nello stesso anno compare anche in I maghi di Waverly e l'anno successivo in Jane by Design.

Nel 2014 recita come guest star in una puntata di Pretty Little Liars nel ruolo di Riley..

Cantante 
Nick suona il pianoforte. Nel 2011 ha interpretato alcune canzoni, insieme ad altri membri del cast, per la colonna sonora di Lemonade Mouth.

Filmografia 
 Zack e Cody sul ponte di comando (The Suite Life on Deck) - serie TV, episodio 2x28 (2010)
 Lemonade Mouth - film TV, regia di Patricia Riggen (2011)
 I maghi di Waverly (Wizards of Waverly Place) - serie TV, episodi 4x14-4x15 (2011)
 Jane by Design - serie TV, 18 episodi (2012)
 Pretty Little Liars - serie TV, 1 episodio 4x22 (2014)

Note

Collegamenti esterni